Turnierplatz steht für:

 Turnierplatz beim Reiten, siehe Reitplatz
 Turnierplatz beim Lanzenstechen, früher auch Rennwiese genannt, siehe Stallhof (Dresden)
 Turnierplatz beim Golfen, siehe Golfplatz #Spielbahn
 Turnierplatz, ein Sportplatz, der den Vorgaben zur Durchführung von Turnieren („Zwecke der Austragung von Wettbewerben“) entspricht

 Turnierplatz, Rangordnung der Sieger bei einem Turnier